Початок — вихідний пункт протяжності предмета, площини тощо, а також те, що прилягає до такого пункту; протилежний кінцю
 Початок — перший момент (перші моменти) вияву якої-небудь дії, явища, процесу
 Початок — те, з чого починається твір, фільм, спектакль і т. ін.; зав'язка
 Початок — зародок, першоджерело чого-небудь. Класти початок.
 Початок — основа, першоелемент чого-небудь.
 Початок — звичайно мн., заст. Основні положення, принципи, засади.

 Початок — характерний для початкоцвітих рослин колос із потовщеною м'ясистою віссю, вкритою квітками або плодами (див. Кукурудзяний початок)